Swedish Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Swedish Evangelical Lutheran Church (Iowa), ID-Nr. 99000827
 Swedish Evangelical Lutheran Church (Anoka County, Minnesota), ID-Nr. 79001189
 Swedish Evangelical Lutheran Church (Wabasha County, Minnesota), ID-Nr. 88003086